«Наш Клич» — квартальник Спілки української молоді м. Києва. 

Видавався у 1991-92 роках (всього вийшло 2 номери — 1-й і спарений 2-3). Публікував матеріали ідеологічного та літературно-мистецького змісту. Серед авторів — Юрій Шухевич, Сергій Жижко, Роман Коваль, Олесь Вахній.

№ 1

№ 2-3 

Українськомовні журнали України
Зниклі видання
Літературні журнали України
Спілка української молоді
Друковані видання, засновані 1991
Зникли 1992